Anabáze či anabasis může označovat:
 anabáze – složitá cesta spojená s bojem a překonáváním překážek, nástrah a obtíží 

historie
 sibiřská anabáze

literatura
 Anabasis – literární dílo Xenofona o expedici Kyra Mladšího proti jeho bratrovi perskému králi Artaxerxovi II.
 Anabasis Alexandri – literární dílo řeckého historika Arriana o kampani Alexandra Velikého 
 budějovická anabáse nebo putimská anabáse – cesta dobrého vojáka Švejka z Tábora do Českých Budějovic (viz Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a Švejkova budějovická anabáze)
 Anabase (Rudolf Medek) – literární dílo Rudolfa Medka 
 Angolská anabáze – dílo literatury faktu Josefa Klímy popisující únos československých občanů a 1300 km dlouhé putování Angolou v roce 1983

hudba
 Anabáze (skupina) – česká hudební skupina

Reference

Související články 
 Odyssea – cesta bájného řeckého hrdiny Odyssea od Troje zpět na rodný ostrov Ithaku 
 Katabasis

Externí odkazy